Кирга — название населённых пунктов и рек в России.

Населённые пункты 
 Кирга — село в Биробиджанском районе Еврейской автономной области.
 Кирга — деревня в Куединском районе Пермского края.
 Кирга — село в Ирбитском районе Свердловской области.

Реки 
 Кирга — река в Еврейской автономной области, приток Биры.
 Кирга — река в Свердловской области, приток Ницы.